Novo Brasil Futebol Clube é uma agremiação esportiva de São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro, fundada a 29 de janeiro de 1950.

História 
Tradicional instituição esportiva do município, o Novo Brasil se localiza no bairro de Venda Velha. Sua sede compreende o Centro Esportivo Antonio Mossoró, que é totalmente murado e abriga jogos do clube e das divisões de base do Sendas Pão de Açúcar Esporte Clube.

Presidido por Walter Nunes, o Novo Brasil já venceu o campeonato da antiga Liga de Desportos de São João de Meriti quando a mesma era presidida pelo saudoso Édson Barbosa da Cunha, o Edinho. Com a morte deste e a consequente acefalia da liga, o Novo Brasil passou a disputar, em 2010 o campeonato de supersênior (Sub-50) promovido pela Liga Independente de São João de Meriti, criada em 2003 pelo vereador Otojanes Coutinho de Oliveira, presidente da União Esportiva Coelho da Rocha.

O clube foi campeão da categoria Adultos em 1968 e em 1972 do campeonato da antiga Liga de Desportos de São João de Meriti. Sagrou-se vice-campeão em 1980 da categoria Veteranos. Possui as cores azul, amarela e branca, embora o seu uniforme só contenha geralmente o azul e branco.

Títulos 
1968 - Campeão meritiense, categoria Adultos;
1972 - Campeão meritiense, categoria Adultos;
1980 - Vice-campeão meritiense, categoria Veteranos;

Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol de São João de Meriti
Clubes de futebol fundados em 1950